Оґосе (Ґумма)
Оґосе (Сайтама)